Très-Saint-Sacrement est le nom donné à l'Eucharistie en tant que source et sommet de la vie de l'Église, avec son complément l'Adoration eucharistique.
 Très-Saint-Sacrement est une municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent au Québec (Canada), située dans la région administrative de la Montérégie.
 Très-Saint-Sacrement est le nom d'une église de la ville de Québec.